Маккоули () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1950—2001) — американский оперный певец, тенор.
 Маккоули, Питер (род. 1950) — новозеландский актёр.
 Маккоули, Чарльз (1827—1891) — восьмой комендант корпуса морской пехоты США.